Стороженко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Стороженко, Александр Николаевич (1850—1913) — русский генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 
 
 
 
 Стороженко, Владимир Викторович (1953—1984) — маньяк из города Смоленска.
 Стороженко, Евгений Афанасьевич (1938—2005) — заслуженный работник МВД РФ, почётный гражданин Омска.
 
 
 Стороженко, Олег Владимирович (род. 1972) — советский и украинский футболист, вратарь.
 Стороженко, Сергей Михайлович (род. 1949) — советский прокурор, украинский футбольный функционер.
 Стороженко, Павел Петрович (1928—1997) — советский строитель-арматурщик, Герой Социалистического Труда.

Примечания